Суперкубок Чилі з футболу 2014  — 2-й розіграш турніру. Матч відбувся 3 травня 2014 року між чемпіоном Чилі клубом О'Хіггінс та володарем кубка Чилі клубом Депортес Ікіке.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на footballdatabase

2014
Чилі
Травень 2014
2014 в чилійському спорті